Ла Баскула има више значења:

 Ла Баскула, Агроиндустријализадос (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Баскула, Рестауранте (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Баскула (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Баскула (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Баскула (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баскула (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Баскула, Крусеро де Коста Рика (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Баскула (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Баскула (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула, Лос Фрамбојанес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула, Ла Унион (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула, Лос Коралес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Баскула (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику